Володось — славянская фамилия.
 Володось, Аркадий Аркадьевич — пианист российского происхождения.
 Володось, Николай Леонтьевич — советский и украинский хирург, профессор, впервые в мире изобрел и применил стент-графт для малоинвазивного внутрисосудистого протезирования аорты (TEVAR).